Centro de operações de segurança, em ingles security operations center, sigla SOC, plataforma de segurança em um sistema de informação
 System on a chip, sigla SoC, computador cujo todos os componentes estão em único chip.